Жюссак:

 Жюссак — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. 
 Жюссак — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь.